Систерсвил има више значења:
 Систерсвил (Западна Вирџинија)
 Систерсвил (Орегон)